CMU steht für:
 Capital Markets Union, Europäische Union
 Carnegie Mellon University, USA
 Central Michigan University, USA
 Universität Chiang Mai (Chiang Mai University), Thailand
 Colorado Mesa University, USA
 Communication Management Unit, Gefängnisse mit besonderen Regeln in den USA
 Canadian Mennonite University
 einen Synthesizer von Roland

Abkürzung